Eerste divisie (1968/1969) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1968/1969.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1968 w piłce nożnej
1969 w piłce nożnej
1968 w Holandii
1969 w Holandii